Sauermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ansa Sauermann (* 1989), deutscher Singer-Songwriter
 Conny Sauermann (* 1965), deutsche Tischtennisspielerin
 Dietmar Sauermann (1937–2011), deutscher Volkskundler
 Dirk Sauermann (* 1975), deutscher Volleyballtrainer und Physiotherapeut
 Ernst Sauermann (1880–1956), deutscher Konservator und Museumsdirektor
 Friedrich Sauermann (1893–1973), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Hans Sauermann (1885–1960), deutscher Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Heinrich Sauermann (1842–1904), deutscher Tischler und Bildschnitzer
 Heinz Sauermann (1905–1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe
 Lisa Sauermann (* 1992), deutsche Teilnehmerin der Internationalen Mathematik-Olympiade
 Marcus Sauermann (* 1967), deutscher Autor
 Peter Sauermann (1935–2022), deutscher Pianist
 Sakkie Sauermann (1944–2014), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Sarah Sauermann (* 1988), deutsche Politikerin
 Wilfried Sauermann (1939–2013), deutscher Schachspieler